Судутуй — название населённых пунктов:

Россия 
 Судутуй — улус в Бичурском районе Бурятии.
 Судутуй — село в Хилокском районе Забайкальского края.